Delphos – personaggio mitologico

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Delphos – città della Contea di Ringgold, Iowa
 Delphos – città della Contea di Ottawa, Kansas
 Delphos – città della Contea di Allen, Ohio